Lauff ist der Familienname folgender Personen:

 Dietgard Kramer-Lauff (1938–2005), deutsche Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Sportpädagogik
 Heinz Lauff, deutscher Radrennfahrer
 Helen Lauff (* 1953), deutsche Malerin, Zeichnerin und Illustratorin
 Joseph von Lauff (1855–1933), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Werner Lauff (1934–2017), deutscher Erziehungswissenschaftler

Sonstiges:
 Lauff Island, Insel vor der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika

Siehe auch: Lauf